Миграција или сеоба бити:

 миграција становништва, односно сеоба становништва
 миграција животиња (sh) односно сеоба животиња
 миграција птица, односно сеоба птица
 миграција у генетици, односно миграција гена

Види још 
 Велика сеоба (вишезначна одредница)
 Сеоба Срба (вишезначна одредница)